Lueng Baro (Suka Makmue), een plaats in Indonesië
Lueng Baro (Woyla Barat), een plaats in Indonesië
Lueng Baro (Peusangan Selatan), een plaats in Indonesië
Lueng Baro (Sungai Mas), een plaats in Indonesië
Lueng Baro (Cot Girek), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing